Неттоп (або мініатюрний ПК, міні-ПК або смарт мікро PC) являє собою малогабаритний, зазвичай недорогий з низьким енергоспоживанням настільний комп'ютер призначений для базових завдань, таких як серфінг, користування вебзастосунками, обробки документів, а також відтворення аудіо або відео. Слово «nettop» являє собою злиття слів «internet» (інтернет) і «desktop» (стільниця, робочий стіл).

У порівнянні зі звичайними настільними комп'ютерами, неттопи не тільки менші та дешевші, але споживають набагато менше енергії. Наприклад, CompuLab Fit-PC 2 споживає не більше 8 Вт потужності, тоді як типовий стаціонарний комп'ютер буде легко споживати більше 100 ват. Отже, неттопи потребують значно меншого охолодження і можуть не мати вентиляторів. У деяких з них може бути відсутній оптичний привід, а замість накопичувача на магнітних дисках використовуватись твердотільний диск, що робить їх безшумними. Апаратні характеристики і потужність зазвичай занижуються, що робить неттопи менш придатними для роботи складних застосунків.

Моделі

Апаратні засоби 

Є три платформи, які в першу чергу призначені для неттопів і нетбуків:

 Intel Centrino Atom
 Nvidia Ion
 Trinity компанії VIA

Деякі неттопи використовують конструкцію система на кристалі. Хоча багато важливих деталей (чипсети, відеокарти і пристрої зберігання даних) є складовою настільних комп'ютерів, процесори неттопів — основний компонент, що відрізняє їх від звичайних настільних комп'ютерів.

Процесор Intel Atom використовується кількома виробниками неттопів на кшталт ASUS, Micro-Star International та Sony. Nvidia також випустила перше покоління платформи ION, яка використовує материнські плати GeForce 9400M разом з процесором Atom, щоб забезпечити можливість відтворення відео більшої роздільної здатності та менше енергоспоживання. В додаток, NVidia анонсувала підтримку центральних процесорів VIA. Для подальшого скорочення витрат і підвищення енергоефективності виробники вирішили використовувати процесори, що були спочатку орієнтовані на вбудовані обчислювальні пристрої, такі як процесори AMD Geode і ARM Cortex.

Операційні системи 

Багато неттопів працюють на основі x86-процесорів, що можуть запускати звичайні ОС для настільних ПК. Також існують операційні системи, розроблені спеціально для неттопів і інших машин того ж класу продуктивності. Серед дистрибутивів Linux, неттопи підтримуються Ubuntu; та раніше підтримуваними Ubuntu Netbook Edition, Moblin та Joli OS. Деякі неттопи високого класу та нові моделі можуть запускати Windows Vista і Windows 7. Також Linux був прийнятий виробниками неттопів через те, що він підтримує широке коло різних платформ і архітектур, а його встановлення коштує мало або зовсім нічого. Інший варінт — Google Android. Хоча Android був розроблений переважно для смартфонів, він також має місце на ринку неттопів.

Ринок 

Неттопи підпадають під категорію Intel «Basic PC» і зазвичай коштують 100—299$. Intel вважає неттопи великим потенційним ринком. Вони можуть бути дешевою заміною звичайного ПК для людей в країнах, що розвиваються, або як екологічно чистий варіант другого комп'ютера в розвинених країнах.

Примітки 

Персональні комп'ютери